Елфвін (Елвін, Елфін) (бл. 645 — 693) — король Алт-Куїту (Стратклайду) в 658—693 роках. В «Анналах Ольстера» відомий як Алфін ан Нектін. Джеймс Е. Фрейзер ототожнює його з Еліуїном ап Куїрпом.

Відповідно до «Харлеянських генеалогій» був сином Еугейна I. За іншою версією був сином короля Нехтона ап Гуїпно. Посів трон після свого стрийка Гурета.

Згідно «Анналів Тигернаха» у 678 році Ферхар II, король Кенел-Лорна (васала Дал Ріади) був розбитий бритами в місці Тіріу. Елфвін на думку дослідників є найбільш вірогідним командувачем війська переможців. Можливо, Елфвін також очолював бритів, які перемогли круїтнів біля Рат-Мор у Маг-Лайн (рівнина поблизу сучасного Ларна) у 682 році, убивши Катассаха, короля Дал н-Арайде.

Помер 693 року. Йому спадкував брат Думнагуал II.

Примітки

Джерела 
 Charles-Edwards, T. M. (2006). The Chronicle of Ireland. Translated Texts for Historians. Vol. 44. Liverpool: Liverpool University Press. ISBN 0-85323-959-2.
 Fraser, James E. (2009). From Caledonia to Pictland: Scotland to 795. New Edinburgh History of Scotland. Vol. I. Edinburgh University Press. ISBN 978-0-7486-1232-1.
 Hughes, Kathleen (1972). Early Christian Ireland: Introduction to the Sources. Cornell University Press. ISBN 0-8014-0721-4.
 MacQuarrie, Alan (1993). Edited by A. Grant & K. Stringer. «The Kings of Strathclyde». Medieval Scotland: Crown, Lordship and Community. Edinburgh University Press: 1–19.
 Smyth, Alfred P. (1989), Warlords and Holy Men: Scotland AD 80–1000, Edinburgh: Edinburgh University Press, ISBN 0-7486-0100-7

Королі Стратклайда